Кијов може бити:

 Кијов (Чешка), град у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Кијов (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Кијов (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Кијов (Стара Љубовња), насељено мјесто у округу Стара Љубовња, Прешовски крај, Словачка Република